Een Amerikaanse basketballer, Jack Coleman (basketballer)
 Een Amerikaanse acteur, Jack Coleman (acteur)